Eucratide  est un roi gréco-bactrien (171-v. ).
 Eucratide  est un roi gréco-bactrien (145-).